Big Pixel Studios — Британская студия производства игр для смартфонов, находящаяся в Хокстоне, Лондон.

История 
Основана студия была в 2009 году и выпускала игры для платформ ios со своим собственным забавным стилем. В 2016 Компания совместно с Adult Swim выпустила игру Pocket Mortys, которая заняла 1 место в топе appstore и позволила студии хорошо развиться дальше. В 2018 студия стала частью конгломерата WarnerMedia, что дало им еще больше возможностей.

Игры 
Land-a Panda

Bottle cap blitz

Mega Coin Squad

Meow Meow Happy Fight

Off the Leash

Piyo Blocks 

Pocket Mortys

Rick and Morty: Jerry's game